Никольская площадь — название городских площадей.

Россия 

 Никольская — название площади Ленина в Волгограде
 Никольская — площадь в Санкт-Петербурге
 Никольская — площадь в Уфе